Chèze (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Chèze (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje